Robert W. Russell (1912–1992), amerikai forgatókönyvíró
Robert Russell (1936–2008), angol színész
Robert Russell (1958), amerikai villamosmérnök
Robert Russell (?), a 2000-es Dűne minisorozat színésze